

Municípios da Espanha
Arroyomolinos (Madrid) — província de Madrid
Arroyomolinos (Cáceres) — província de Cáceres
Arroyomolinos de la Vera — província de Cáceres
Arroyomolinos de León — província de Huelva

Desambiguações de topônimos